Giry heißen folgende Orte:
 Giry (Nièvre) im französischen Departement Nièvre

Giry ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Giry (1848–1899), französischer Historiker
 Joseph Giry de Saint-Cyr (1699–1761), französischer Kleriker, Gegner der Enzyklopädisten
 Louis Giry (1596–1665), französischer Anwalt, Übersetzer und Schriftsteller
 Sylvie Giry-Rousset (* 1965), französische Skilangläuferin

Siehe auch:
 Giri